Бадем:

 Бадем — коммуна в Германии.
 Бадем, Джандан (род. 1970) — турецкий историк.